Der Begriff Septimius-Severus-Bogen bezeichnet folgende antiken Bauwerke:

 Septimius-Severus-Bogen, einen Triumphbogen in Rom
 Septimius-Severus-Bogen (Leptis Magna), einen Ehrenbogen in Leptis Magna
 Septimius-Severus-Bogen (Thugga), einen Ehrenbogen in Thugga
 Septimius-Severus-Bogen (Palmyra), anderer Name für den monumentalen Ehrenbogen in Palmyra, Syrien